Davie kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Loch na Davie, sjö, Skottland,

USA 

 Davie, Florida, ort, Broward County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar